43-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 20 по 28 сентября 1969 года во Дворце спорта «Торвар» в Варшаве (Польша). В нём приняли участие 166 спортсменов из 37 стран. Атлеты были разделены на 9 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). В рамках этого чемпионата мира был проведён 48-й чемпионат Европы.

Медалисты 

МР — мировой рекорд

Командный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — : «Советский спорт», 2006. — ISBN 5-9718-0131-7.

Международные спортивные соревнования в Варшаве
Сентябрь 1969 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Польше